Alessandro Arnaboldi – poeta italiano
 Andrea Arnaboldi – tennista italiano
 Bernardo Arnaboldi Gazzaniga – politico italiano liberale
 Letizia Maria Brichetto Arnaboldi, nota come Letizia Moratti – politica e manager italiana
 Michele Arnaboldi – architetto svizzero
 Paolo Arnaboldi – presbitero e teologo italiano
 Patrizia Arnaboldi – politica italiana